L'Open d'Égypte féminin de squash 2021 ou CIB Egyptian Open 2021 est l'édition 2021 de l'Open d'Égypte de squash dont les phases finales se déroulent sur un cours vitré devant les Pyramide de Khéops du 10 au . 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec  dont deux wild card, Fayrouz Aboelkheir et Malak Khafagy et  dont les  8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour.

Toutes les têtes de série se retrouvent en quart de finale à l'exception notable de Sarah-Jane Perry éliminée dès son entrée en lice par Farida Mohamed qui l'avait déjà éliminé lors de l'édition précédente au même stade de la compétition.

Les demi-finales voient s'affronter les quatre premières têtes de série. En finale, Nouran Gohar prend le meilleur sur la championne du monde Nour El Sherbini qui avait remporté tous les tournois en 2021 en sauvant trois balles de match et en marquant les cinq derniers points de la partie.

Dotation et points 
La dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Égypte masculin de squash 2021
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2021
Sport en Égypte en 2021
PSA World Series 2021
Sport en septembre 2021